Rafael Serrano puede referirse a:
 Rafael Serrano Alcázar (1842-1901), escritor español
 Rafael Serrano Vásquez (1850-1923), político chileno.
 Rafael Serrano García (1947-), historiador español.
 Rafael Serrano Velázquez (1983-), árbitro de baloncesto español.
 Rafael Serrano Fernández (1987-), ciclista español.